Olaszország
Levice, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében

 Szlovákia
Léva szlovák neve